Первый официальный чемпионат СССР по мини-футболу, проводился с 23 января по 8 марта 1991 года. Чемпионом стал московский «КСМ-24».

Участники 
Азербайджанская ССР
  Нефтчи (Баку)
  Фламенго (Баку)
Армянская ССР
  Гавар (Камо)
Белорусская ССР
  Пагоня (Минск)
  Экономист (Минск)
Грузинская ССР
  Рица (Сухуми)
Казахская ССР
  Химик (Кустанай)
Киргизская ССР
  Инструментальщик (Фрунзе)
Латвийская ССР
  СКИФ-Форум (Рига)
Молдавская ССР
  Агрос-Интекс (Кишинёв)
  Валеология (Кишинёв)
РСФСР
  КСМ-24 (Москва)
  Металлург (Алдан)
  Сибиряк (Новосибирск)
  Сигнал (Обнинск) (только финальный турнир)
  Смена (Воркута)
  ШВСМ (Ростов-на-Дону) (вне конкурса)
  Эдельвейс (Ростов-на-Дону)
  Прихожане (Свердловск)
Таджикская ССР
  МЦОП (Душанбе)
Узбекская ССР
  Химик (Алмалык)
Украинская ССР
  МГП «Электрон» (Львов)
  Металлург (Светловодск)
  Механизатор (Днепропетровск)

Эстонская ССР
  Маяк (Таллин) (только финальный турнир)

Результаты соревнований 
Примечание: Игры между командами, попавшими в борьбу за 1—4 или 5—8 место из одной группы, не проводились — учитывался результат группового этапа.

Первый зональный турнир 
23—27 января 1991 года, Кишинёв

Группа А

Группа Б

За 1—4 места 

 Турнир за 5-7 места не проводился

Второй зональный турнир 
26—30 января 1991 года, Днепропетровск

Группа А

Группа Б

За 1—4 места

За 5—8 места

Третий зональный турнир 
29 января — 2 февраля 1991 года, Ростов-на-Дону

Группа А 

 Команда ШВСМ выступала вне конкурса

Группа Б

За 1—4 места

За 5—7 места

Финальный турнир 
4—8 марта 1991 года, Кишинёв

Группа А

Группа Б

За 1—4 места

За 5—8 места

Ссылки 
 http://mini-fussball.narod.ru/chr1991.html

Мини-футбол в СССР
СССР
Спорт на Украине в 1991 году
1991 год в Молдавии
Спорт в России в 1991 году